Гео́ргий Ивано́в Ивано́в ():
 Иванов, Георгий Иванов (1858—1932) — генерал-майор болгарской армии.
 Иванов, Георгий Иванов (род. 1940) — лётчик-космонавт Болгарии.